Чемпіонат СРСР 1970 року серед українських команд класу «Б» проходив у два етапи:
 Команди були поділені на дві зони (по 14 учасників у кожній).
 По сім кращих колективів з кожної зони визначали лідерів турніру. Змагання проходило у два кола (з врахуванням результатів команнд  однієї зони на першому етапі). За такою схемою проходив турнір за 15-27 місця.

У зв'язку з ліквідацією класу «Б» частина клубів на наступний сезон отримала право грати у другій лізі.

Зональний етап

1 зона

2 зона

Фінальний етап

За 1—14 місця

За 15—27 місця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР з футболу 1970
 Чемпіонат УРСР з футболу серед КФК 1970

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1970 на ukr-football.org.ua 

70
УРСР
1970 в Україні